Filipini su prvi put nastupili na Olimpijskim igrama 1924. godine, te su bili prva država iz jugoistočne Azije koja je nastupila i osvojila medalju.

Od tada su sudjelovali na svim Olimpijskim igrama, osim 1980. u Moskvi. Prvu medalju za Filipine osvojio je Teófilo Yldefonso u plivanju 1928. u Amsterdamu, a dosada su ukupno osvojili dvije srebrne te sedam brončanih medalja. Najviše medalja, čak 5 osvojili su u boksu, dvije u atletici te dvije u plivanju.

Sportaši Filipina su tri puta nastupali i na Zimskim olimpijskim igrama, međutim nisu osvojili nijednu medalji.

Osvajači medalja

Tablice medalja

Medalje po Olimpijskim igrama

Medalje po sporovima

Vanjske poveznice
Filipini na službenoj stranici Olimpijskih igara

Šport na Filipinima
Države na Olimpijskim igrama